Путінею () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Путінею () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Путінею.
 Путінею () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Путінею () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Путінею.